Параллельные миры — реальности, которые существуют одновременно с нашей, но независимо от неё.

Кино и телевидение 
 «Параллельный мир» () — американский фильм 1963 года режиссёра Ширли Кларк.
 «Параллельный мир» () — американский мультфильм 1992 года режиссёра Ральфа Бакши.
 «Параллельные миры» () — американский научно-фантастический телесериал 1995—2000 годов.
 «Параллельные миры» () — американский научно-фантастический фильм 1997 года.
 «Параллельные миры» () — канадско-французский научно-фантастический любовный фильм 2012 года режиссёра Хуана Диего Соланаса.

См. также 
 Parallel Universe — песня американской рок-группы Red Hot Chili Peppers 2001 года.